Краснодубровский — название населённых пунктов в России:

 Краснодубровский — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Краснодубровский — посёлок в Завьяловском районе Алтайского края.